Divisionen 2021-22 var turneringen om mesterskabet på niveau 2 i dansk ishockey i sæsonen 2021-22. Holdene spillede udelukkende om mesterskabet på andet niveau i ligasystemet, og der var ingen automatisk oprykning til Metal Ligaen. Turneringen havde deltagelse af ni hold, der først spillede et grundspil opdelt i to geografiske kredse med fire hold i vest-kredsen og fem hold i øst-kredsen, hvorefter de fire bedste hold i hver kreds gik videre til slutspillet.

Turneringen blev vundet af Rødovre SIK, som i finaleserien besejrede Hvidovre IK med 3-0 i kampe. Den afgørende kamp blev spillet den 18. april 2022 i Frihedens Idrætscenter i Hvidovre, hvor udeholdet fra Rødovre vandt den tredje kamp i træk i finaleserien med 6-2. Finalen var et opgør mellem de to bedste hold i grundspillets østkreds - Hvidovre IK, der havde vundet kredsen med tre points forspring til Rødovre SIK.

Det var første gang siden sæsonen 2014-15, at Rødovre SIK vandt den næstbedste række.

Hold 

Ligaen havde deltagelse af ni hold: reserveholdene for fem af holdene i Metal Ligaen og førsteholdet fra fire andre klubber. I forhold til den foregående sæson havde Esbjerg IK, Frederikshavn IK, Herlev IK og Herning IK forladt divisionen.

Grundspil 

Grundspillet blev spillet i perioden 2. september 2021 - 26. marts 2022, og de ni hold var opdelt i to geografiske kredse: en østkreds med fem hold og en vestkreds med fire hold.

Der blev uddelt point efter IIHF's trepointsystem:
 Sejr i ordinær spilletid gav 3 point.
 Sejr i forlænget spilletid eller straffeslagskonkurrence gav 2 point.
 Nederlag i forlænget spilletid eller straffeslagskonkurrence gav 1 point.
 Nederlag i ordinær spilletid gav 0 point.

I kampe, der blev aflyst pga. COVID-19-pandemien, blev begge hold tildelt 1,5 point.

Øst-kredsen  

De fem hold i øst-kredsen spillede en femdobbelt-turnering alle-mod-alle, hvilket gav 20 kampe til hvert hold.

Kampprogram

Vest-kredsen 

De fire hold spillede en firedobbelt-turnering alle-mod-alle, hvilket gav 12 kampe til hvert hold.

Kampprogram

Slutspil 

Slutspillet havde deltagelse af de fire bedste hold fra hver grundspilspulje. Kvart- og semifinaleserierne spilledes bedst af tre kampe, mens finaleserien afvikledes bedst af fem kampe. Uafgjorte kampe blev forlænget med op til 5 minutters sudden death med tre markspillere på hvert hold. Hvis dette ikke frembragte en afgørelse, blev kampene afgjort i straffeslagskonkurrence.

Hold

Kvartfinaler 

I kvartfinalerne parredes holdene på tværs af de to geografiske puljer, således at nr. 1 fra øst-kredsen mødte nr. 4 fra vest-kredsen, nr. 2 fra øst-kredsen mødte nr. 3 fra vest-kredsen osv.

Semifinaler 

I semifinalerne blev kampene sammensat ud fra holdenes pointgennemsnit pr. spillet kamp i grundspillet. Holdet med det højeste pointgennemsnit, Hvidovre IK (2,15 point pr. kamp), mødte holdet med det laveste pointgennemsnit, IC Gentofte Stars (1,525 point pr. kamp), i den ene semifinale, mens holdene med det næsthøjeste og næstlaveste gennemsnit, Rødovre SIK (2,00 point pr. kamp) og Vojens IK (1,92 point pr. kamp), mødtes i den anden semifinale.

Finale

Se også 
 Superisligaen 2021-22
 Metal Final4 2021-22

Kilder / eksterne henvisninger 
DIU - Division Vest 2021-22
DIU - Division Øst 2021-22
DIU - Divisionen Slutspil 2021-22

Noter 

2021-22
Ishockey i 2021
Ishockey i 2022